Velika nagrada Bahrajna 2008 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 6. aprila 2008 na dirkališču Bahrain International Circuit.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:32,893
|1:31,745
|1:33,096
|1
|-
!2
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:31,937
|1:31,188
|1:33,123
|2
|-
!3
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:32,750
|1:31,922
|1:33,292
|3
|-
!4
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:32,652
|1:31,933
|1:33,418
|4
|-
!5
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:33,057
|1:31,718
|1:33,488
|5
|-
!6
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:33,137
|1:31,909
|1:33,737
|6
|-
!7
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:32,493
|1:32,159
|1:33,994
|7
|-
!8
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:32,903
|1:32,185
|1:34,015
|8
|-
!9
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:32,793
|1:32,362
|1:35,057
|9
|-
!10
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:32,947
|1:32,345
|1:35,115
|10
|-
!11
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:33,194
|1:32,371
|
|11
|-
!12
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:32,944
|1:32,508
|
|12
|-
!13
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:32,800
|1:32,528
|
|13
|-
!14
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:32,975
|1:32,790
|
|14
|-
!15
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:33,415
|1:32,915
|
|15
|-
!16
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:33,386
|1:32,943
|
|16
|-
!17
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:33,433
|
|
|17
|-
!18
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:33,501
|
|
|18
|-
!19
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:34,127
|
|
|19
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:33,562
|
|
|20
|-
!21
|19
| Anthony Davidson
|Super Aguri-Honda
|1:34,140
|
|
|21
|-
!22
|18
| Takuma Sato
|Super Aguri-Honda
|1:35,725
|
|
|22
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 57
| 1:31:06,970
| 2
| 10
|-
! 2
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 57
| + 3,339 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 57
| + 4,998 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 57
| + 8,409 s
| 6
| 5
|-
! 5
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 57
| + 26,789 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 57
| + 41,314 s
| 7
| 3
|-
! 7
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 57
| + 45,473 s
| 11
| 2
|-
! 8
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 57
| + 55,889 s
| 8
| 1
|-
! 9
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 57
| + 1:09,500
| 13
|
|-
! 10
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 57
| + 1:17,181
| 10
|
|-
! 11
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 57
| + 1:17,862
| 12
|
|-
! 12
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 18
|
|-
! 13
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 56
| +1 krog
| 3
|
|-
! 14
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 56
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| 19 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 56
| +1 krog
| 21
|
|-
! 17
| 18 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 56
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 56
| +1 krog
| 17
|
|-
! 19
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 56
| +2 kroga
| 20
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 40
| Menjalnik
| 14
|
|-
! Ods
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 19
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Motor
| 19
|
|}

Opombe 

 Prvi najboljši štartni položaj: Robert Kubica, BMW Sauber in Poljska

Formula 1 sezona 2008
2008